Switlohirske (; ) ist ein Dorf in der ukrainischen Oblast Dnipropetrowsk mit etwa 1700 Einwohnern (2012).

Switlohirske wurde erstmals 1778 schriftlich erwähnt und bildet eine eigene Landratsgemeinde im Osten des Rajon Krynytschky.
Das Dorf liegt am Ufer der Mokra Sura sowie verkehrstechnisch günstig an der Fernstraße M 04/ E 50 und den Territorialstraße T–04–30 und T–04–39 8 km südöstlich vom Rajonzentrum Krynytschky und 52 km südwestlich vom Oblastzentrum Dnipro.

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Dnipropetrowsk
Rajon Krynytschky